ST14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 855 амінокислот, а молекулярна маса — 94 770.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Серинові протеази
Мембранні білки